Костија има више значења:
 Округ Костија (Колорадо)
 Костија (Нови Мексико)